

Geografia 
 Isola di Mumbo – isola del Malawi
 Mumbo – pianura dello Zambia
 Mumbo – collina dello Zambia
 Mumbo – foresta dello Zambia

Altro 
 Mumbo – divinità africana
 Mumbo – personaggio della serie animata Teen Titans
 Salsa mumbo – salsa tipica di Washington